

Mitologia greca
Enio – personificazione dell'urlo furioso di battaglia
Enio – una delle Graie
Enio – soldato peone, citato nell'Iliade

Onomastica
Enio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Enio Legisamòn, noto anche solo come Enio – fumettista argentino